Lif kan avse

Liv – en av de sista människorna enligt nordisk mytologi, se Liv och Livtrasir

Se även
LIF